Lifelines puede referirse a los siguientes álbumes:

Lifelines, de a-ha.
Lifelines World Tour, gira mundial de a-ha en el 2002.
Lifelines, de David Knopfler.
Lifelines, de Andrea Corr.